Agave (planta), gènere de plantes entre les quals hi ha l'atzavara
 Agave (filla de Cadme), princesa tebana, filla de Cadme i d'Harmonia
 Àgave, una de les nereides
 Agave (informàtica)